Un marido ideal (An Ideal Husband en su título original) es una comedia teatral para cuatro actores del autor Oscar Wilde, estrenada el 3 de enero de 1895. A partir de ella se han producido varias adaptaciones cinematográficas:

 Un marido ideal (1935), dirigida en Alemania por Herbert Selpin y protagonizada por Brigitte Helm y Sybille Schmitz;
 Un marido ideal (1947), dirigida en el Reino Unido por Alexander Korda y protagonizada por Paulette Goddard y Michael Wilding;
 Un marido ideal (1947), dirigida en Argentina por Luis Bayón Herrera y protagonizada por Alicia Barrié, Yvonne Bastien y Susana Campos;
 Un marido ideal (1999), dirigida en el Reino Unido por Oliver Parker y protagonizada por Julianne Moore y Rupert Everett; y
 Un marido ideal (2000), dirigida en el Reino Unido por William P. Cartlidge y protagonizada por Sadie Frost y James Wilby.